Terezinhense – abitanti di Santa Terezinha (Santa Catarina)
Terezinhense – abitanti di Santa Terezinha de Goiás
Terezinhense – abitanti di Terezinha